Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1968.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Gemäß der Zeitschrift Tennis war das Achtelfinale die dritte Runde. Weitere Ergebnisse müssen zunächst offen bleiben.

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 22. Jahrgang, Heft 15 (2. August-Ausgabe 1968)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1968